C67 ou C.67 peut faire référence à :

 Caudron C.67, un biplan monoplace français ;
 Tumeur maligne de la vessie, d'après la classification internationale des maladies ;
 La galaxie NGC 1097 dans la constellation du Fourneau, notée C67 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres